Christine Defraigne (°1962), MR-politica en senaatsvoorzitster
Guy Defraigne (°1958), roeier
Jean Defraigne (1929 - 2016), PRL-politicus, vader van Christine Defraigne
William Defraigne (°1950), roeier en sportbestuurder
Yves Defraigne (°1965), basketbalcoach